Benno Hann von Weyhern ist der Name folgender Personen:

* Benno Hann von Weyhern (General, 1798) (1798–1873), preußischer Generalleutnant
 Benno Hann von Weyhern (General, 1808) (1808–1890), preußischer General der Kavallerie
 Benno Hann von Weyhern (General, 1833) (1833–1912), preußischer Generalleutnant